Влади́мир Ко́ренев:
 Коренев, Владимир Борисович (1940—2021) — советский и российский актёр.
 Коренев, Владимир Васильевич (1949—1993) — генерал-майор.
 Коренев, Владимир Владимирович (1939—1998) — советский и российский писатель, редактор, геолог.